14-й национальный чемпионат Армении по футболу 2005 года — турнир армянской Премьер-лиги, в котором приняли участие 9 клубов. Чемпионом в 5-й раз подряд стал «Пюник» (Ереван).

 «Котайк» (Абовян) переименован в «Эстеглал-Котайк» (Абовян).
 
 «Лернаин Арцах» (Ереван) снят с чемпионата после 11 тура, в оставшихся матчах ему были засчитаны поражения со счётом 0:3.
 После первого этапа 6 сильнейших клубов продолжили борьбу за чемпионство, остальные выявили команду, покидающую лигу, и клуб, играющий переходный матч с командой Первой лиги.
 В Первую лигу выбыл снятый с турнира «Лернаин Арцах».
 В Премьер-лигу из Первой вышел «Гандзасар» (Капан), занявший третье место и проигравший переходный матч.

Первый этап  
Итоговая таблица

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Финальный этап. Турнир за 1-6-е места 
Стартовая таблица

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Итоговая таблица

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Финальный этап. Турнир за 7-8-е места 
Итоговая таблица

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

 

 
Переходный матч (22.10.2005) 

«Ширак» (Гюмри) — «Гандзасар» (Капан) — 5:1.

Голы: Карен Г. Хачатрян, 24 (пен.), 53 (пен.), Грайр Мкоян, 37, Ерванд Акопян, 69, Вардан Бичахчян, 77; Вилен Арутюнян, 9.

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Армении по футболу 2005
 Первая лига Армении по футболу 2005

Ссылки 
 Армянская Премьер-лига 2005 на сайте klisf
 Армянская Премьер-лига 2005 на сайте rsssf 
 Армянская Премьер-лига 2005 на сайте national-football-teams 
 Армянская Премьер-лига 2005 на сайте weltfussball 

Футбол в Европе в 2005 году
Спорт в Армении в 2005 году
Чемпионат Армении по футболу